

Codici 
 kyb – codice ISO 639-3 della lingua butbut kaliga

Aziende
 KYB, azienda giapponese di ammortizzatori per veicoli in passato conosciuta come Kayaba